Виньхынг () — вьетнамский топоним:
 Виньхынг — уезд в провинции Лонган.
 Виньхынг — город в уезде Виньхынг, провинция Лонган.
 Виньхынг — община в уезде Виньлок, провинция Тханьхоа.
 Виньхынг — община в уезде Виньлой, провинция Бакльеу.